«Ялинки» — російський фільм 2010 року.
 «Ялинки 2» — російська новорічна кінокомедія 2011 року, продовження стрічки «Ялинки».
 «Ялинки 3» — російська новорічна кінокомедія 2013 року, продовження стрічки «Ялинки 2».
 «Ялинки 1914» — російська новорічна кінокомедія 2014 року, приквел «Ялинки 3».
 «Ялинки 5» — російська новорічна кінокомедія 2016 року.
 «Ялинки останні» — російська новорічна кінокомедія 2018 року.

Див. також 
 Лапки-ялинки
 Ялинка (значення)
 Ёлки-палки